AVG peut signifier :
 aminoéthoxyvinylglycine, un chlorhydrate inhibant de la synthèse d’éthylène, utilisé comme un régulateur de croissance pour les plantes ;
 Anti-Virus Guard, un logiciel antivirus développé par la compagnie AVG Technologies ;
  ;
 Archives de la ville de Genève, en Suisse ;
  (Escort carrier) (1941-2), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.